Le Grand Prix moto de Chine 2006 est le quatrième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2006. Il se déroule sur le circuit international de Shanghai du 12 au .

Catégorie MotoGP

Qualifications MotoGP

Classement MotoGP

Classement 250 cm³

Classement 125 cm³ 

Grand Prix moto de Chine
Chine
Sport en Chine en 2006
Sport en mai 2006